Обеста:

 Обеста — деревня в Рыльском районе Курской области (Россия)
 Обеста — река в Курской (Россия) и Сумской (Украина) областях